Фелипе де Хесус Рамос Рисо (; ) — мексиканский футбольный судья.

Биография 
Судил со 2 мая 1993 года матчи в чемпионате Мексики и в международных турнирах. С 1999 по 2003 годы признавался лучшим арбитром Мексики. Судил финальный матч футбольного турнира Олимпиады в Сиднее между Камеруном и Испанией и стал первым мексиканцем, удостоившимся такой чести. В 2001 году он был назначен судьёй матча между сборными Ирака и Ирана, участвовавшими в отборочном матче к чемпионату мира 2002 года. Судил матчи двух Золотых кубков КОНКАКАФ, двух кубков УНКАФ (1999—2003), финал Карибского кубка (1998), матчи чемпионата мира среди молодёжи в Нигерии (1999) и матчи отбора к чемпионату мира в Азии, Северной и Южной Америки. Рамос, таким образом, судил матчи трёх различных конфедераций ФИФА.

В 2002 году Рамос работал на матчах чемпионата мира по футболу и был резервным судьёй игры Франции и Сенегала (победа Сенегала 1:0). Всего он работал на трёх матчах чемпионата мира, отметившись удалением Тьерри Анри в матче Франция-Уругвай и удалением Роналдиньо в четвертьфинале Англия-Бразилия. В настоящее время работает аналитиком судейства в программе Futbol Picante канала ESPN Deportes.

Матчи ЧМ-2002

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные судьи Мексики
Судьи на летних Олимпийских играх 2000 года
Судьи чемпионата мира по футболу 2002